Der Ruder-Einer der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 1912 wurde vom 17. bis 19. Juli in der Bucht Djurgårdsbrunnsviken ausgetragen. Erstmals wurde über die Distanz von 2000 Metern gerudert.

Im Finallauf führte der Belgier Polydore Veirman vom Start weg und lag nach 500 Metern eine halbe Bootslänge vor dem Briten William Kinnear. Dieser konnte sich jedoch zur Hälfte des Rennens absetzen und konnte schließlich mit einer Bootlänge Vorsprung ins Ziel einfahren.

Ergebnisse

Vorläufe

Lauf 1 
Kuusic kollidierte im ersten Lauf beinahe mit Heinrich, weshalb der Lauf aufgrund eines Protests am nächsten Trag erneut ausgetragen wurde.

Lauf 2

Lauf 3

Lauf 4

Lauf 5

Lauf 6

Lauf 7

Lauf 8

Viertelfinale

Lauf 1

Lauf 2

Lauf 3

Lauf 4

Halbfinale

Lauf 1

Lauf 2

Finale

Weblinks 

 

Einer